Летняя Универсиада 2003 — XXII летняя Универсиада. Прошла в Тэгу (Южная Корея) с 21 августа по 31 августа 2003 года.

Символ универсиады

Виды спорта 
В ходе Универсиады прошли соревнования по 21 виду спорта.
  Баскетбол (2)
 Водные виды спорта:
  Водное поло (1)
  Плавание (40)
  Прыжки в воду (12)
  Волейбол (2)
 Гимнастика:
  Спортивная гимнастика (14)
  Художественная гимнастика (8)
  Дзюдо (18)
  Лёгкая атлетика (45)
  Стрельба из лука (8)
  Теннис (5)
  Тхэквондо (16)
  Фехтование (12)

Страны-участницы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Общий медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

Летняя Универсиада 2003